Sahansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sahansaari (del av en ö), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Aningaistensaari, ö, Mellersta Finland, Jämsä, 
 Sahansaari (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar